Skogtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skogtjärnen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun,  (6,49 ha)
Väst-Skogtjärnen, sjö i Ovanåkers kommun,  (21,5 ha)
Skogtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,

Se även
Skogstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn